Giorgio Di Centa (ur. 7 października 1972 w Tolmezzo) – włoski biegacz narciarski, trzykrotny medalista olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 1990 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Les Saisies. Zajął tam szóste miejsce w sztafecie i 27. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Reit im Winkl był między innymi szósty na dystansie 30 km stylem dowolnym. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Vuokatti zdobył srebrny medal w biegu na 30 km oraz brązowy w sztafecie.

Jego olimpijskim debiutem były igrzyska olimpijskie w Nagano. Wystartował tam w biegu na 30 km technika klasyczną zajmując ósme miejsce. Na igrzyskach w Salt Lake City jego najlepszym wynikiem indywidualnym było 4. miejsce w biegu łączonym na 20 km. Ponadto, wraz z Fabio Majem, Pietro Pillerem Cottrerem i Cristianem Zorzim wywalczył srebrny medal w sztafecie 4x10 km. Igrzyska olimpijskie w Turynie były najbardziej udanymi w jego karierze. Pierwsze wywalczył złoty medal w sztafecie 4x10 km razem z Zorzim, Pillerem Cottrerem oraz Fulvio Valbusą, a następnie został mistrzem olimpijskim w biegu na 50 km techniką dowolną. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver Di Centa nie zdobył żadnego medalu. Jego najlepszym wynikiem indywidualnym było 10. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną.

Na mistrzostwach świata pierwszy raz pojawił się podczas mistrzostw świata w Trondheim w 1997 r. W startach indywidualnych zajmował miejsce w drugiej dziesiątce, jednak w sztafecie 4x10 km wraz z kolegami wywalczył brązowy medal. Podobna sytuacja miała miejsce na mistrzostwach w Ramsau, gdzie sztafeta włoska z Di Centą w składzie powtórzyła wynik sprzed dwóch lat, a Di Centa indywidualnie nie zanotował żadnego wyniku w pierwszej dziesiątce. Na mistrzostwach w Val di Fiemme wystartował wyłącznie w biegu na łączonym na 20 km zajmując odległe 27. miejsce. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie Di Centa zdobył swój pierwszy indywidualny medal zajmując drugie miejsce w biegu łączonym na 30 km, przegrywając jedynie z Francuzem Vincentem Vittozem. Z mistrzostw świata w Sapporo nie przywiózł żadnego medalu, jego najlepszym wynikiem 9. miejsce w sztafecie 4x10 km. Na mistrzostwach w Libercu zdobył brązowy medal w biegu łączonym na 30 km, a w sztafecie 4x10km i biegu na 50 km techniką dowolną był czwarty.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2007/2008, kiedy to zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji biegów dystansowych był siódmy. Ponadto w drugiej edycji Tour de Ski zajął trzecie miejsce ustępując tylko zwycięzcy - Lukášowi Bauerowi z Czech oraz drugiemu w klasyfikacji Niemcowi René Sommerfeldtowi.

Jego siostra Manuela Di Centa również uprawiała biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów indywidualnych PŚ chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy medaliści olimpijscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1997
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1972
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej